BVI steht für:
 Buena Vista International, heute Walt Disney Studios Motion Pictures
 Bureau Veritas (Euronext:BVI), Inspektions-, Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaft
 British Virgin Islands, Britische Jungferninseln (UNDP-Code)
 BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter
 BVI Bundesverband Investment und Asset Management
 Beaver County Airport (FAA-Code), Flugplatz von Beaver Falls (Pennsylvania), Beaver County (Pennsylvania), Pennsylvania
 Birdsville Airport (IATA-Code), Flugplatz von Birdsville (Queensland), Queensland

Bvi steht für:
 Bvi (Hex-Editor), Hex-Editor und Datei-Betrachter

bvi steht für:
 Belanda Viri (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache im Südsudan

B VI steht für:
 Bayerische B VI, bayerische Dampflokomotive

B.VI steht für:
 Lohner B.VI, österreich-ungarischer Doppeldecker der Lohner-Werke

Siehe auch:
 B6

Abkürzung